Боярский, Пётр:
 Боярский, Пётр Владимирович (1943—2022) — советский и российский физик, географ, историк, полярник.
 Боярский, Пётр Михайлович (1870—1944) — русский общественный и государственный деятель, последний Казанский губернатор.